

Топоніми 

 Лара —  штат на північному заході Венесуели
 Лара (Монсан) — район в Португалії, входить в округ Віана-ду-Каштелу.

Ім'я 

 Лара Аклоук (2002) — йорданська плавчиня.
 Лара Арруабаррена (1992) — іспанська тенісистка.
 Лара Флін Бойл (1970) — американська акторка.
 Лара Гранжон (1991) — французька плавчиня, призерка чемпіонатів світу та Європи.
 Лара Ґут (1991) — швейцарська гірськолижниця, дворазова чемпіонка світу, призерка світових першостей та Олімпійських ігор.
 Лара Датта (1978) — індійська модель та акторка, посол Доброї Волі і Міс Всесвіт 2000 року.
 Лара Дейвенпорт (1983) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка.
 Лара Делла Меа (1999) — італійська гірськолижниця, призер чемпіонату світу.
 Лара Дікенманн (1985) — швейцарська футболістка.
 Лара Крофт — вигаданий персонаж, археолог та авантюристка, головна героїня серії фільмів та відеоігор.
 Лара Мехніг (2000) — ліхтенштейнська синхронна плавчиня.
 Лара Пулвер (1980) — британська акторка.
 Лара ван Рюйвен (1992) — голландська шорт-трекістка, олімпійська чемпіонка, призерка чемпіонатів світу та Європи.
 Синельникова Лара Миколаївна (1941) — доктор філологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Лара Тейшейра (1987) — бразильська плавчиня.
 Лара Фабіан (1970) — бельгійська та канадська співачка.

Прізвище 

 Альфонсо Лара (1946—2013) — чилійський футболіст.
 Едуардо Лара (1959) — колумбійський футбольний тренер.
 Ерісланді Лара (1983) — кубинський професійний боксер, чемпіон світу серед аматорів, чемпіон світу за версіями WBA (Super) та IBO.
 Джо Лара (1962—2021) — американський актор і музикант.
 Діогенес Лара (1902—1971) — болівійський футболіст і тренер.
 Крістал Лара (1998) — американська плавчиня.
 Крістіан Лара
 Крістіан Лара (1939) — французький режисер з Гваделупи.
 Крістіан Лара (1980) — еквадорський футболіст.
 Маурісіо Лара (1998) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Мігель де Лара (1994) — мексиканський плавець.
 Олександра Марія Лара (1978) — німецька акторка румунського походження.
 Хакінто Лара (1777—1859) — лідер та герой війни за незалежність Венесуели.
 Че Лара (2000) — тринідадський легкоатлет.

Див. також 
 Діонісіо Перес Манріке де Лара (1599—1678) — іспанський аристократ і колоніальний чиновник, губернатор Нового Королівства Гранада.
 Клод Отан-Лара (1901—2000) — французький кінорежисер.
 Манріке де Лара — одна з найбільш знатних родин Кастильського королівства.
 Лара (серіал) — хорватська теленовела.
 Фатальна Лара — італійський комедійний фільм.